Le tournoi de tennis de Tachkent est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie International, se dispute du 9 au .

Bojana Jovanovski remporte le simple dames. En finale, elle bat Olga Govortsova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tímea Babos et Yaroslava Shvedova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tachkent
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Tachkent
2013 en Ouzbékistan
Tennis en septembre 2013